Gateway to Hell 1 è un disco tributo agli Slayer.

Brani
 Dead Skin Mask - Dark Funeral 
 Angel of Death - Monstrosity 
 Necrophiliac - Sadistic Intent
 Epidemic - From the Depths 
 Read between the Lies - Infamy 
 Killing Fields - Diabolic
 Crypts of Eternity - Coffin Texts 
 The Final Command - Draconis 
 Die by the Sword - Evil Incarnate 
 At dawn they Sleep - The Darkest Empire 
 Show no Mercy - Imprecation
 Seasons in the Abyss - Somnus

Album tributo